Hawaii Five-O (sèrie de televisió de 1968), sèrie estatunidenca de la CBS emesa entre el 1968 i el 1980
 Hawaii Five-O (sèrie de televisió de 2010), remake de la sèrie anterior, emesa entre el 2010 i el 2020
 Hawaii Five-O (àlbum), disc d'estudi de The Ventures de 1969